Vergiss mein nicht bzw. Vergiß mein nicht steht für:

 Vergiß mein nicht (1935), deutscher Spielfilm
 Vergiß mein nicht, Alternativtitel des deutsch-italienischen Spielfilms Ohne Dich kann ich nicht leben (1958)
 Vergiss mein nicht (Roman), Kriminalroman von Karin Slaughter (2002)
 Vergiss mein nicht!, US-amerikanischer Spielfilm (2004)
 Vergiss mein nicht (2012), deutscher Dokumentarfilm

Vergissmeinnicht bzw. Vergißmeinnicht steht für:
 Vergissmeinnicht, Pflanzengattung
 Vergissmeinnicht (Erzählung), Erzählung von Olga Eschenbach (1855)
 Vergißmeinnicht (Fernsehsendung), deutsche Quizshow (1964–1970)
 Tatort: Vergissmeinnicht, 760. Folge der Fernsehreihe Tatort (2010)
 Die Landärztin – Vergissmeinnicht, zehnte Folge der Fernsehreihe Die Landärztin (2013)

Siehe auch:
 Forget-me-not, Manga
 Vergissmichnicht, Filmkomödie